William Hart – amerykański malarz pejzażysta
 William S. Hart – amerykański reżyser, aktor i producent filmowy
 William Thomas Hart – amerykański prawnik, sędzia Sądu Najwyższego
 William Hart – szkocki biskup katolicki